Hohenester ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Hohenester (1919–1999), deutscher Botaniker
 Albert Hohenester (* vor 1918; † nach 1939), österreichischer Maler und Illustrator
 Amalie Hohenester (1827–1878), deutsche Wunderheilerin und so genannte „Doktorbäuerin“
 Hans Hohenester (1917–2001), deutscher Bobfahrer
 Max Hohenester (Augsburg), war 1935 Schriftleiter beim Augsburger Verlag Haas und Grabherr
 Melanie Hohenester (* 1974), deutsche Triathletin